Old Mill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Old Mill (Vermilion, Ohio)
 Old Mill House, Le Claire, Iowa
 Old Mill at Tinton Falls, Tinton Falls, New Jersey
 Old Mill at Montauk State Park, Salem, Missouri
 Old Mill Site Historic District, Hatfield, Massachusetts
 John Wood Old Mill, Merrillville, Indiana

in Kanada:
 Old Mill (Toronto)

im Vereinigten Königreich:
 Old Mill (Cornwall)

Old Mill steht für:
 Old Mill (Automarke), eine britische Automobilmarke
 Old Mill (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Old Mill (Massachusetts), historische Wassermühle

Siehe auch:
 Old Mill Creek